Tony hace referencia a varios artículos:

Véase:

Antroponimia
 Tony, hipocorístico de nombre propio Antonio.

Toponimia
 Tony (Wisconsin), localidad estadounidense.

Artes
 Nombre de un conocido payaso en Chile, Argentina y Bolivia, puede también hacer referencia a payasos que utilizan el nombre como su seudónimo artístico:
 Tony Caluga (Abraham Lillo Machuca), payaso chileno (1916 - 1997).
 Tony Canarito (Óscar Parra Sandoval), payaso chileno (1930 - 2016).
 Premios Tony, que celebran logros en el teatro estadounidense, principalmente en los teatros de Broadway.